Danny McBride (1976) – attore, sceneggiatore e produttore statunitense
Danny McBride – sceneggiatore statunitense
Danny McBride (1945-2009) – musicista statunitense